Diodórosz görög eposzköltő
 Diodórosz görög filozófus
 Diodórosz görög költő
 Szicíliai Diodórosz történetíró
 Diodórosz Kronosz görög filozófus
 Diodórosz Periégétész görög író
 Diodórosz Zónasz görög költő, történetíró
 Tarzoszi Diodórosz püspök